El término la sexta extinción puede referirse a:
 La sexta extinción, un episodio de la serie The X-Files
 La sexta extinción, libro de 2015 escrito por Elizabeth Kolbert
 La sexta extinción, a la extinción masiva del actual periodo Holoceno